La nazionale di pallavolo maschile dell'Ucraina è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo dell'Ucraina ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Ucraina.

Rosa 
Segue la rosa dei giocatori convocati per il campionato mondiale 2022.

Risultati

Campionato mondiale

Campionato europeo

European Golden League

Altri progetti

Collegamenti esterni